— международное научное название таксонов, названных в честь Доменико Ванделли:
 Vandellia — род рыб из семейства ванделлиевые;
 Vandellia — род растений семейства Линдерниевые.